Преображенская — женская форма славянской фамилии 

 Фамилия 
 Преображенская, Вера Ивановна (1919—2017) — художница, иллюстратор, участница студии Элия Белютина «Новая реальность».
 Преображенская, Виктория Викторовна (Мария Дэви Христос; род. 1960) — советская и украинская журналистка, создатель религиозного движения «Великого белого братства ЮСМАЛОС»
 Преображенская, Галина Сергеевна (род. 1950) — заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Преображенская, Елена Борисовна (1943—2008) — советский скульптор.
 Преображенская, Лариса Дмитриевна (1929—2009) — советская теннисистка и теннисный тренер. Заслуженный тренер России.
 Преображенская, Мария Николаевна (1931—2014) — химик.
 Преображенская, Наталья Георгиевна (1936—2021) — доктор педагогических наук, профессор.
 Преображенская, Нина Ильинична (род. 1956) — советская спортсменка (гребля), серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР.
 
 Преображенская, Софья Петровна (1904—1966) — советская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра.

Топоним 
 Преображенская — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Преображенская — станица в Волгоградской области, административный центр Киквидзенского района.
 Преображенская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.

Прочее 
 Преображенская гора
 Преображенская крепость См. также